Segonzac kan syfta på:
 Segonzac, Charente
 Segonzac, Corrèze
 Segonzac, Dordogne